Remschmidt ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Fidelis Remschmidt (1819–1894), österreichischer Unternehmer, Vizebürgermeister von Graz
 Helmut Remschmidt (* 1938), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater und Psychologe